Гилберт има више значења:
 Гилберт (Ајова)
 Гилберт (Аризона)
 Гилберт (Јужна Каролина)
 Гилберт (Арканзас)
 Гилберт (Западна Вирџинија)
 Гилберт (Луизијана)
 Гилберт (Минесота)